Marian Bielewicz (1860-po 1938), adwokat polski
 Marian Bielewicz (1915-1988), przyrodnik i muzealnik polski, wieloletni kierownik Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu